Charles Carson peut nommer :
Charles Carson (1885-1977), acteur anglais ;
Charles Carson (1957-), peintre et sculpteur canadien.